Roesen oder Rösen ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Rösen-Wolff, deutsche Medizinerin
 Brigitte Roesen (* 1944), deutsche Weitspringerin
 Christian Rösen (* 1980), deutscher Bossportfunktionär 
 Michael Roesen (1814–1835/1836), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Severin Roesen (1816–1872), deutsch-amerikanischer Stilllebenmaler
 Siegfried Rösen (* 1948) ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Röse (Begriffsklärung)
 Rössen